Drakenburg (Nedersaksen), een Duitse gemeente
Drakenburg (Herwijnen), een voormalig kasteel in Herwijnen
Drakenburg (kasteel), een ridderhofstad (kasteel) bij Baarn
Drakenburg (geslacht), een middeleeuws adellijk geslacht
 Frederik van Drakenburg (1390-1451)
 Drakenburg (huis), een middeleeuws huis aan de Oudegracht 114 in Utrecht
Drakenburgflat, torenflat aan de Utrechtse Neude (beter bekend als Neudeflat)
 Drakenburg, de oorspronkelijk naam van Duckstad volgens de verhalen van Keno Don Rosa
De vampier van Drakenburg, een Jommeke-stripalbum
Slag bij Drakenburg (1547), een veldslag tijdens de Schmalkaldische Oorlog

Zie ook
Drakenberg
Drakensbergen